Усень-Ивановский сельсовет — муниципальное образование в Белебеевском районе Башкортостана.

История 
В состав сельсовета входил упразднённый посёлок Топкий Ключ.

Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Состав сельского поселения

упразднённые населённые пункты 
 
 Письмянка (Белебеевский район) — упразднённая в 2005 году деревня
 Пушкинский — упразднённый в 2005 году посёлок

Население

Примечания 

Муниципальные образования Белебеевского района
Сельские поселения Башкортостана